Franciaország
Saint-Aubin-sur-Mer, település Calvados megyében
Saint-Aubin-sur-Mer, település Seine-Maritime megyében